Das Patrozinium der Heiligen Adalbert von Prag oder Adalbert von Magdeburg tragen folgende Kirchen:

Deutschland:
 St. Adalbert (Aachen)
 St.-Adalbert-Kirche (Berlin)
 St. Adalbert (Herrenhausen), Hannover
 St. Adalbert (Magdeburg)
 St. Adalbert (Neukirchen)
 St. Adalbert (Wahlstedt)

Russland:
 Adalbertkirche (Königsberg)
 St. Adalbertskapelle in Beregowoje (Kaliningrad, Baltijsk)

Polen:
 St. Adalbert (Breslau)
 St. Adalbert (Gawrzyjałki) (Gawrzialken, 1928 bis 1945 Wilhelmsthal)
 Adalbertkirche (Kościelec)
 Adalbertkirche (Krakau)
 Basilika St. Adalbert (Mikołów) (Nikolai)
 Kirche Mariä Empfängnis und St. Adalbert (Nidzica) (Neidneburg)
 St. Adalbert (Nowy Dwór) (Neuhof, Kreis Neidenburg)
 Adalbertkonkathedrale (Prabuty)
 Adalbertkirche, Stettin

Tschechien:
 St. Adalbert (Počaply)
 St. Adalbert (Prag)

Ungarn:
 Sankt-Adalbert-Kathedrale (Esztergom)

Vereinigte Staaten:
 Basilika St. Adalbert, Grand Rapids

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)